Брайан Томпсон (; ) — американский актёр.

Биография 
Брайан Эрл Томпсон родился 28 августа 1959 года в городе Элленсбурге, штат Вашингтон, США. Окончил  по специальности менеджмент. Также окончил Калифорнийский университет в Ирвайне.

Дебютировал в кино в 1983 году. За свою карьеру снялся более чем в ста фильмах и телесериалах. Обладая брутальной внешностью с «тяжёлым» лицом, Томпсон играл в основном немногословных отрицательных персонажей, этому также способствовала внушительная комплекция актёра.

Личная жизнь 
До 1998 года Томпсон был женат на продюсере Изабелле Масторакис, дочери режиссёра Нико Масторакиса. От этого брака у него двое детей — сын Джордан Рис Томпсон (род. 1988) и дочь Дафна Авалон (род. 1990). С 1998 года женат на Шэрон Браун.

Избранная фильмография

Награды и номинации 
 1987 — 2 номинации на премию «Золотая малина» в категориях «Худший актёр второго плана» и «Худшая новая звезда» («Кобра»).

Примечания 

Киноактёры США